La Guinée Championnat National 2022-23 es la edición número 57 de la Guinée Championnat National. La temporada comenzó el 28 de octubre de 2022 y terminará en mayo de 2023.

Equipos participantes

Desarrollo

Clasificación

Resultados 
* Jornada pendiente.

Referencias 

Fútbol en 2022
Fútbol en 2023
Guinea en 2022
Guinea en 2023